Municipio de Mingo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mingo (condado de Sampson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sampson.
 Municipio de Mingo (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.